

Glosario del Ejército Alemán

A 
Abteilung (Abt.) — Batallón
Armee — Ejército
Armee-Korps (A.K.) — Cuerpo de Ejército
Artillerie (Art.) — Artillería
Ausbildungs-Bataillon — Batallón de Instrucción
Ausfuehrung (Ausf.) — Designación de modelo

B 
 B-Stand — Posición dorsal (punta del fuselaje) defensiva del artillero en un avión.
 Backbord (Bb) — Babor de un barco.
 Balkenkreuz — Cruz de brazos iguales negra flanqueada en blanco, emblema usado en el Imperio Alemán y el Tercer Reich en aviones y vehículos militares desde marzo/abril de 1918 hasta la rendición.
 Banditen — bandidos, partisanos en territorios ocupados en la Segunda Guerra Mundial; bewaffnete Banden — bandas armadas; Soldaten in Zivilkleidung — soldados vestidos de civiles; (ver Franktireure).
 Bandengebiet — territorios controlados por escuadrones partisanos en territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial.
 Bataillon (Btl.) — batallón
 Bataillonsadjutant - ayudante del batallón
 Bataillonsarzt — médico del batallón
 Bataillonsführer — substituto del comandante de batallón
 Bataillonskommandeur — comandante de batallón
 Bataillonsveterinär — veterinario del batallón
 Batterie (Bttr.) — batería, artillería pieza; también se utiliza para batería eléctrica.
 Batteriechef — comandante de batería
 Batterieführer — substituto del comandante de batería
 Batterieoffizier — oficial de batería
 Baubelehrung — familiarizacion con un bote; cuando un nuevo bote o barco es estudiado por la tripulación; ver "KLA."
 Baubeschreibung — Plano de disposición general de situación, dando dimensiones básicas y otras mmedidas y parámetros físicos (materiales, ángulos diedros, etc.) de la Línea de Frente Alemana, o Beute, y aviones de guerra aliados capturados, en la Primera Guerra Mundial.
 Baupionier — ingeniero de construcción del ejército.
 B-Dienst — Beobachtungsdienst, literalmente, "servicio de observación"; departamento  criptoanalitico de la Marina.
 BDM Bund Deutscher Mädel — Liga de Mujeres Alemanas, la sección femenina de las Juventudes hitlerianas.
 B. d. U. — Befehlshaber der U-Boote – Comandante en Jefe de los submarinos (Admiral Karl Dönitz); ver FdU.
 Befehl (pl. Befehle) — orden, comando. "Zu Befehl!", a sus órdenes, fue una frase afirmativa igual a "Jawohl".
 Befehlshaber — comandante en jefe; lit. "uno que tiene (el poder de dar) órdenes." También usado para referirse a los cuarteles generales a C-in-C como alternativa de Hauptquartier.
 Benzin — gasolina, petróleo.
 Benzintank — tanque de combustible.
 Beobachter — artillería u observador de aire
 Beobachtungsoffizier — Observador de Artillería
 Beobachtungswagen — observación o reconocimiento de vehículos.
 Bereitschaft — preparación, disposición.
 Bergepanzer — vehículo blindado de recuperación.
 Beschlagschmied — herrero; ver Hufbeschlagschmied.
 Betriebstoff — combustible
 Beutepanzer — tanque o vehículo armado capturado.
 Bewährungseinheit — unidad de prueba
 Bordkanone (BK) — Cañón para ataque usado en aviones, generalmente de gran calibre (usualmente más de 30 mm).
 Blitzkrieg — "guerra relámpago"; no es un término alemán ampliamente utilizado. Este concepto se hizo popular en la prensa aliada y se refería al movimiento rápido (Tácticas de Batalla) desarrollado por los teóricos militares alemanes, principalmente Erwin Rommel, Heinz Guderian y Erich von Manstein, utilizando masivamente tanques, ataques terrestres y bombardeos para penetrar rápidamente por las líneas enemigas causando así pánico y terror.
 Bola — contracción de Bodenlafette, una ligera casamata blindada
 Brücke — bridge. Puede significar Puente (estructura)do o centro de mando de un barco.
 Brückenleger — módulo para tender puentes.
 Bundes — federal.
 Bundeswehr — "Fuerza de defensa federal", nombre adoptado por las fuerzas militares de la Alemania Occidental después de la caída del Tercer Reich (entre 1945 y 1955 no hubo ejército alemán). La Bundeswehr consiste en la Heer (Ejército), Luftwaffe (Fuerza Aérea) y Marine (Marina), como (desde 1990). La Streitkräftebasis (Comando de Soporte de Servicios) y Zentraler Sanitätsdienst (Centro de servicios médicos).
 Bürger — ciudadanos.
 Bürgerkrieg — guerra civil.

C

D 
Division (Div.) — División

E 
Einheit — Unidad
Entwicklung serie — Serie de desarrollo
Etappenschwein – (jerga) "cerdos traseros" (REMF), un soldado con un trabajo seguro lejos del peligro. Contrario a Frontschwein.

F 
Festung — Fortaleza
FLAK  --     Flugzeugabwehrkanone, Cañón antiaéreo
Front-Sammelstelle — Punto de reunión en el frente

G 
Gemischt (gema.) — Mixto (ligeros y pesados) (88 mm, 37 y/o armas de fuego de 20 mm)
Generalinspekteur der Panzertruppen — inspector general de Tropas Panzer
Generalstab des Heeres — Estado Mayor del Ejército
Gruppe	(Gr.) — Grupo

H 
Heer — Ejército
Heeresgruppe (Hgr.) — Grupo de Ejércitos
Heereswaffenamt — Departamento de Armas del Ejército

I 
Infanterie (Inf.) — Infantería
Infanterie-Division (I.D. o Inf-Div.) — División de Infantería
Inspekteur — Inspector

J 

Jawohl! Acotar una orden de mando superior.

K 
Kanonier — Artillero
Kampf — Lucha o conflicto
Kavallerie (Kav.) — Caballería
Kavallerie-Division (K.D. o Kav.Div.) — División de caballería
Kompanie (Kp.) — Compañía
Kriegsgliederung des Heeres — Orden de Batalla del Ejército
Kommandant des Rückwärtigen Armeegebiets (Korück) — Comandante de la retaguardia del Ejército
Kampfwagenkanone (KwK) — Cañón de tanque

L 
Lafette — Cureña
Leichte (lei.) — Ligero
Leichte Transport-Kolonne (lei.Div-Kp.) — Unidad ligera de transporte
Leichte-Division (lei.Div.) — División Ligera

M 
Marsch-Überwachungs-Stab — Plana mayor de vigilancia de marchas
Mörser — Mortero

N

O 
Ober-Bau-Stab — Plana Mayor de Construcciones
Oberbefehlshaber des Heeres (Ob.d.H.) — Comandante en Jefe del Ejército
Oberkommando (O.K.) — Alto Mando
Oberkommando der Wehrmacht (Ob.Kd.W.) — Alto Mando de las Fuerzas Armadas
Oberkommando des Heeres (O.K.H.) — Alto Mando del Ejército
Ortsfest (o) — Estacionario (utilizado desde 1943)

P 
Panzerabwehrkanone (PaK) — Cañón antitanque
Panzer	(Pz.) — Blindado, Acorazado, Tanque
Panzer-Armee (Pz.A.) — Ejército Panzer
Panzerbefehlswagen (Pz.Bef.Wg.) — Panzer de Mando
Panzer-Division (Pz.Div.) — División Panzer
Panzer-Grenadier (Pz.G.) — Infantería acorazada
Panzer-Gruppe (Pz.Gr.) — Grupo Panzer
Panzerkampfwagen (Pz.Kpf.W.) — Vehículo acorazado de combate/Tanque
Panzer-Korps (Pz.K.) — Cuerpo Panzer
Panzer-Truppen	(Pz.Tr.) — Tropas Panzer
Pionier — Ingeniero

R 
Reich — Imperio

S 
Schule — Escuela
Schwere — Pesado
Schwerpunkt — Punto de Ataque
Sicherheits (Sich.) — Seguridad
Schneeräumkompanie — Compañía de Limpieza de Nieve

V 
Verlegefähig (v) — Transferibles, en parte motorizada (utilizado desde 1943)
Volksgrenadier — Infantería popular
Verkehrs-Regelungs-Bataillon — Batallón de Control de Tráfico

W 
Waffe — Arma
Waffenamt — Departamento de Armas

Z 
zur Verfügung (z.Vfg.) — Reservas

Glosario de la Marina alemana

A

B

C

D

E

F

G

H 
Hilfskreuzer — Mercantes auxiliares

I 
Inspekteur — Inspector

J

K 
Kreuzer — Crucero
Kriegsmarine — Marina de guerra

L 
Leichte Kreuzer — Crucero ligero

M

N

O 
Oberkommando der Kriegsmarine (O.K.M.) — Alto Mando de la Marina de Guerra

P 
Panzer-Schiff — Buque acorazado, "Acorazado de bolsillo"

Q

R

S 
Schlachtschiff — Acorazado
Schwere Kreuzer — Crucero pesado
Schwerpunkt — Punto de ataque
Sicherheits (Sich.) — Seguridad

T

U 
Unterseeboot (U-boot) — Submarino

V

W

X

Y

Z 
zur Verfügung (z.Vfg.) — Reservas

Wehrmacht
Anexos:Segunda Guerra Mundial
Unidades militares alemanas de la Segunda Guerra Mundial